Роне може да се отнася за:
 Морис Роне (1927 – 1983), френски актьор
 Татяна дьо Роне (р. 1961), френска писателка
 Фин Роне (1899 – 1980), норвежко-американски изследовател